Staden ist der Name von geographischen Objekten:

 Staden (Belgien), Gemeinde in Westflandern, Belgien
 Staden (Florstadt), Ortsteil der Stadt Florstadt in Hessen, Deutschland
 Staden (Hopsten), Ortsteil der deutschen Gemeinde Hopsten in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Staden (Saarbrücken), rechts der Saar liegendes Erholungsgebiet in Saarbrücken, Deutschland

 Ganerbschaft Staden, einer territorialen Einheit des Alten Deutschen Reichs in der Wetterau, die 1819 durch Realteilung aufgelöst wurde.

Staden ist der Familienname folgender Personen:
 Berndt von Staden (1919–2014), deutscher Diplomat und Kanzlerberater der Ostpolitik
 Hans Staden (1525?–1579?), deutscher Landsknecht und Brasilienreisender 
 Heinrich von Staden (* 1545), deutscher Diplomat und Schriftsteller
 Heinrich von Staden (Medizinhistoriker) (* 1939), US-amerikanischer Klassischer Philologe sowie Wissenschafts- und Medizinhistoriker
 Johann Staden (1581–1634), deutscher Komponist
 Marina Staden (* 1955), deutsche Volleyballspielerin
 Sigmund Theophil Staden (1607–1655), deutscher Komponist, Sohn des Komponisten Johann Staden
 Wendelgard von Staden (geborene Freiin von Neurath; * 1926), deutsche Schriftstellerin und Mitarbeiterin des Auswärtigen Amts
 Wennemar von Staden, Titularbischof von Cembalo und Weihbischof in Münster